De Grand Prix-wegrace van Zuid-Afrika 2002 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 21 april 2002 op de Phakisa Freeway nabij Welkom, Zuid-Afrika.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Zuid-Afrika
Sport in Vrijstaat